Il gruppo della trifilite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della trifilite 
 Buchwaldite
 Eterosite
 Ferrisicklerite
 Litiofilite
 Marićite
 Natrophilite
 Purpurite
 Sicklerite
 Simferite
 Trifilite

Note 

Trifilite